La ville de Kondôz ou Kunduz, dans la région de Kunduz en Afghanistan a subi plusieurs bombardements :
 Bombardement de Kunduz (2009) contre les Talibans, en .
 Bombardement du centre de soins de MSF à Kondôz durant la bataille de Kunduz, contre les Talibans, en .